Sultanlar Ligi 2016–2017 utspelade sig mellan 23 oktober 2016 och 2 maj 2017. Det var den 33:e upplagan av tävlingen, men den första under detta namnet (tidigare kallades den Voleybol 1. Ligi, ett namn som från denna säsongen togs över av nästa högsta serien. Tolv lag deltog. Fenerbahçe SK blev turkiska mästare för femte gången genom att i finalen besegra Galatasaray SK. Sarıyer BSK och İdmanocağı SK åkte ur serien. Natália Pereira utsågs till mest värdefulla spelare, medan Joyce da Silva var främsta poängvinnare med 538 poäng.

Regelverk
Mästerskapet bestod av seriespel följt av slutspel för de främsta lagen.
I seriespelet mötte alla lag alla, både hemma och bort,  vilket med 12 lag innebar 22 matcher. Lagen förutom de inspelade poängen från matcherna även en bonuspoäng baserat på resultaten för dess ungdomslag. 
 De åtta bästa lagen gick vidare till slutspel i i form av kvartsfinaler, semifinaler och finaler. Finalen spelades i bäst av fem matcher. Övriga möten vanns av det lag som vann flest matchpoäng (där matcher som slutar 3-0 eller 3-1 i set ger 3 poäng till vinnaren och 0 till förloraren, medan matcher som slutar 3-2 ger 2 poäng till vinaren och 1 poäng till förloraren). Om bägge lagen fick samma poäng spelades ett golden set. De fyra lag som blev utslagna i kvartsfinalerna spelade cupspel om platserna 5-8, mötena spelades i bäst av tre matcher.
 De fyra sista lagen i grundserie spelade ett nedflyttningsspel. Lagen som deltog mötte varandra både hemma och bort. Poängen de vann i grundserien och i nedflyttningsspelet lades samman. De två sista lagen degraderades till Voleybol 1. Ligi 2017-2018.

Deltagande lag
I serien deltog tolv lag, inklusive de nyuppflyttade Beşiktaş JK och Seramiksan SK.

Resultat

Grundserien

Resultat

Sluttabell

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Match om tredjepris

Spel om plats 5-8

Semifinaler

Match om femteplats

Match om sjundeplats

Nedflyttningsspel

Resultat

Sluttabell

Individuella utmärkelser

Seriespelet

Finalen

Slutplaceringar

Statistik

Referenser

Noter

Externa länkar
Förbundets resultatsida för mästerskapet 

Sportåret 2016
Sportåret 2017
2016/2017
Volleybollsäsongen 2016/2017